Feliks Drożdżowski (1949–2020) – polski szpadzista, zawodnik i trener szermierki. 
 Mirosław Drożdżowski (ur. 1964) – polski gitarzysta, pedagog, kompozytor, aranżer.